Ekipa z New Jersey: Rodzinne wakacje (ang. Jersey Shore: Family Vacation, od 2018) – amerykański program telewizyjny typu reality show wyprodukowany przez wytwórnię 495 Productions.

Premierowy odcinek programu został wyemitowany w Stanach Zjednoczonych 5 kwietnia 2018 na amerykańskim MTV. W Polsce premiera programu odbyła się 6 kwietnia 2018 na antenie MTV Polska równolegle z premierą amerykańską.

Dnia 28 lutego 2018 stacja MTV ogłosiła, że powstanie drugi sezon programu. Premiera drugiego sezonu odbyła się 23 sierpnia 2018.

Dnia 13 grudnia 2018 stacja MTV potwierdziła, że powstanie trzeci sezon programu, a jego premiera odbyła się 22 sierpnia 2019.

Dnia 25 czerwca 2020 stacja MTV ogłosiła, że program dostał zamówienie na czwarty sezon, a jego  premiera odbyła się 19 listopada 2020.

Dnia 2 września 2020 stacja MTV potwierdziła, że program otrzymał zamówienie na piąty sezon, a jego premiera odbyła się 6 stycznia 2022.

Dnia 22 grudnia 2022 stacja MTV ogłosiła, że program dostał zamówienie na szósty sezon, a jego premiera odbyła się 26 stycznia 2023.

Opis programu 
Program opowiada o dalszych perypetiach siódemki uczestników, którzy po pięciu latach od zakończenia oryginalnej produkcji powracają, aby spędzić niezapomniane rodzinne wakacje życia w eleganckim domu w Miami Beach.

Obsada

Odcinki 
Dnia 27 listopada 2017 stacja MTV ogłosiła, że uczestnicy (z wyjątkiem Sammi "Sweetheart" Giancoli) ponownie się zjednoczą i spędzą wakacje w Miami we Florydzie. Premiera programu odbyła się 5 kwietnia 2018. Według MTV program uważany jest za nową serię i nie jest wliczany do siódmego sezonu oryginalnego programu Ekipa z New Jersey.

Spis odcinków

Przypisy 

Telewizyjne programy rozrywkowe
Programy typu reality show
MTV